De Himalaya bosgems (Capricornis thar) is een zoogdier uit de familie van de holhoornigen (Bovidae). De wetenschappelijke naam van de soort werd voor het eerst geldig gepubliceerd door Hodgson in 1831.

Externe link
Diertje van de dag

Holhoornigen
IUCN-status gevoelig